ТЭЦ-6:
 Иркутская ТЭЦ-6 (Братск)
 Киевская ТЭЦ-6
 Кызылординская ТЭЦ-6
 Новосибирская ТЭЦ-6
 Пермская ТЭЦ-6
 ТЭЦ-6 Мосэнерго (Орехово-Зуево)

См. также 
 ТЭЦ (значения)